Champagnac puede referirse a: 

 Champagnac, comuna francesa situada en Cantal.
 Champagnac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.